Нуцци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нуцци, Джанлуиджи (род. 1969) — итальянский журналист и писатель.
 Нуцци, Марио (более известен как Марио де Фьори; 1603—1673) — итальянский живописец.